Comitè d'Alliberament Nacional (del seu nom en italià Comitato di Liberazione Nazionale), associació de partits polítics històrica italiana
 Comité de Libération Nationale, grup activista antecedent del Front d'Alliberament del Quebec